СНГ — абревіатура:
 Супутній нафтовий газ — побічна сировина при переробці нафти
 Скраплений нафтовий газ, часто використовувана назва зрідженого нафтового газу
 Сургутнафтогаз — одна з найбільших російських нафтових і газодобувних компаній.
 Саратовнафтогаз — підприємство надрокористувач саратовської області, РФ.